Васи́лий Ува́ров:
 Уваров, Василий Борисович (1929—1997) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор, лауреат Ленинской премии. 
 Уваров, Василий Игнатьевич (род. 1944) — советский и российский политический и государственный деятель.
 Уваров, Василий Петрович (род. 1948) — советский и российский спортсмен и тренер.
 Уваров, Василий Тимофеевич (1919—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.